Кшиштоф Александр Бондарык (, род. 12 декабря 1959) — польский государственный деятель, глава Агентства внутренней безопасности (2008—2013), бригадный генерал.

Биография 
В 1983 году окончил историческое отделение Гуманитарного факультета Белостокского филиала Варшавского университета. В коммунистический период участвовал в деятельности оппозиционных организаций. В 1982 году был активистом Конфередерации независимой Польши (КНП), редактором журнала КНП «Czyn» («Действие»). Был членом Независимого объединения студентов, одним из организаторов регионального комитета по защите узников совести в Белостоке. После введения военного положения в Польше в 1981 участвовал в распространении и публикации самиздата. В 1982 он был арестован за антиправительственную деятельность, освобожден через шесть месяцев, после чего работал учителем, а в 1988—1990 годах — в качестве ассистента в Институте истории Польской академии наук. В 1990—1996 возглавлял региональное отделение Управления охраны государства в Белостоке. Затем он работал в католической ассоциации Civitas Christiana и был советником городского совета Белостока.

После парламентских выборов 1997 года и создания правительства Ежи Бузека назначен на должность директора департамента надзора и контроля Министерства внутренних дел и администрации, а с ноября 1998 по сентябрь 1999 года Бондарык был заместителем министра и отвечал, в частности, за внедрение Закона о защите секретной информации и Национального центра информации о преступности.

После окончания гражданской службы в 2001 году работал в телекоммуникационных компаниях и банках. В 2006—2007 годах был экспертом Специального комитета Сейма по делам разведки.

С 16 ноября 2007 года — исполняющий обязанности главы Агентства внутренней безопасности, в 2008—2013 годах был руководителем ABW. 9 ноября 2010 года ему присвоено звание бригадного генерала. С 2013 года был советником министра обороны, в 2015 году ушёл в отставку.

Женат, двое детей.

Хобби: современная история и рыбалка.

Награды 
 Золотой Крест Заслуги — 1993
 Бронзовая медаль «За заслуги в развитии национальной обороны» — 1999.

Примечания 

Персоналии:Спецслужбы Польши